Adams Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adams Fork (Irish Creek), Fluss im Lawrence County, Kentucky
 Adams Fork (Rough River), Fluss im Ohio County, Kentucky
 Adams Fork (Bonne Femme Creek), Fluss in Missouri
 Adams Fork (Gilbert Creek), Fluss in West Virginia
 Adams Fork Conejos River, Fluss in Colorado
 East Fork Adams Fork, Fluss in Ohio
 West Fork Adams Fork, Fluss in Ohio